Буница може бити:

 Буница (река), река у Босни и Херцеговини
 Буница (Сењ), насеље града Сења, у Личко-сењској жупанији, Република Хрватска
 Буника, биљка